Carloni ist der Familienname folgender Personen:

 Ester Carloni (1905–1996), italienische Schauspielerin 
 Mario Carloni (1894–1962), italienischer General 

 Tita Carloni (1931–2012), Schweizer Architekt